Pseudonestor é um género de ave da família Fringillidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Pseudonestor xanthophrys

Fringillidae
Géneros de aves